Offenbach kan syfta på:

Personer
 Jacques Offenbach (1819–1880), en kompositör

Geografi

Tyskland 

 Offenbach-Hundheim (kommun), Rheinland-Pfalz, 
 Offenbach an der Queich – kommuni Landkreis Südliche Weinstrasse, Rheinland-Pfalz, 
 Landkreis Offenbach – ett distrikt i förbundslandet Hessen 
 Offenbach am Main – en kretsfri stad i delstaten Hessen, Tyskland